Fregata mare (Fregata magnificens), cunoscută în trecut ca  Omul Războiului , este o pasăre din familia Fregatidae.

Referințe

Fregatidae